Morän kan syfta på:

 Morän (jordart) – en jordart
 Morän (landform) – en landform